Crossover steht für:

 Cross over, Musikfestival und Nachwuchswettbewerb im thüringischen Meiningen
 Crossover (Musik), Verschmelzung verschiedener Genres der Musik
 Crossover (Medien), Vermischung von Elementen verschiedener Medien
 Crossover (Film), US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2006
 Crossover-Küche, Verschmelzung zweier kulinarischer Traditionen, siehe Fusionsküche
 Crossover (Basketball), schnelle Handwechsel beim Dribbling
 Jugendkirche Crossover, eine der drei Jugendkirchen des Bistums Limburg
 Crossover-Pass, Gebirgspass im Coatsland, Antarktika
 eine Automobilbauform, siehe Sport Utility Vehicle #Softroader

Naturwissenschaften:
 abgerundeter Phasenübergang, der nur als scharf vorgetäuscht wird, siehe Crossover-Übergang 
 Crossing-over, in der Genetik die Überkreuzung homologer Chromosomen 
 Cross-over-Studie, ein Studiendesign der evidenzbasierten Medizin
 Spin Crossover, in der Chemie ein Übergang von Spin-Zuständen eines Moleküls
 Rekombination (evolutionärer Algorithmus)

Technik:
 in der Farbfotografie ein Entwicklungsverfahren, siehe Crossentwicklung
 Crossover-Verkabelung, in der IT die Verbindung zweier Computer per LAN ohne zwischengefügten Switch, siehe Crosskabel
 CrossOver, Software des Unternehmens CodeWeavers
 eine Mischung von Geländewagen und Straßenfahrzeug, siehe Sport Utility Vehicle #Softroader

Siehe auch:
 Cross
 Cross-Update (auch Crossoverupdate), eine Marketing-Maßnahme beim Absatz von Software